Прокатов — фамилия; имеет женскую форму Прокатова.

Известные носители:
 Прокатов, Василий Николаевич (1923—1942) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно).
 Прокатов, Юрий Дмитриевич (1945—2018) — советский и российский художник-график, дизайнер, член-корреспондент Российской академии художеств (2010).